Ceres je lahko:
 Cerera, rimska boginja rodovitnosti
 HMS Ceres, plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 1 Ceres, pritlikavi planet

Ime krajev:
 Ceres, Kalifornija
 Ceres, Georgia
 Ceres, Iowa
 Ceres, New York
 Ceres, Oklahoma
 Ceres, Virginija
 Ceres, Washington
 Ceres, Zahodna Virginija
 Ceres, Torino